Linia kolejowa nr 136 -  zelektryfikowana (w 1961 r.), prawie w całości dwutorowa, magistralna linia kolejowa łącząca stacje Kędzierzyn Koźle i Opole Groszowice, otwarta w 1845 roku.

21 września 2017 PKP PLK podpisały z konsorcjum firm PORR Polska Construction i Trakcja System umowę na modernizację całej linii nr 136.

Przypisy 

136